Запоте има више значења:

 Запоте (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Запоте (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запоте (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Запоте (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику